Синсэн:

 Синсэн — железнодорожная станция на линиях Инокасира, расположенная в специальном районе Сибуя, Токио.
 Синсэн вака — «новое собрание японских песен».